Филипово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Филипово — село в общине Банско Благоевградской области.
 Филипово — село в общине Тополовград Хасковской области.

Россия 
 Филипово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

См. также 
 Филиппово